Forbush  peut également désigner :

Toponyme aux États-Unis 
 Forbush, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa.
 , un township du comté de Yadkin en Caroline du Nord.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Yadkin en Caroline du Nord.

Patronyme 
 , un astronome américain.
 , un ornithologue américain.

Autre 
 , un personnage de la série Not Brand Echh.